Франц Лихтенштейн:
 Лихтенштейн, Франц де Паула (1802—1887) — сын князя Лихтенштейна Иоганна I и Йозефины-Софии (1776—1848).
 Лихтенштейн, Франц Иосиф I (1726—1781) — 8-й князь Лихтенштейн, глава рода с 1772 года.